Ekipa lub Ekipa Friza – zespół polskich youtuberów i influencerów
Ekipa − amerykański serial z 2004 roku emitowany na kanale HBO
 Ekipa − polski serial z 2007 roku w reżyserii Agnieszki Holland emitowany w telewizji Polsat
 Ekipa – film z 2015 roku